L'Escale, une commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
 L'Escale, une salle de spectacle située à Migennes dans l'Yonne ;
 Grotte de L'Escale, un site archéologique situé à Saint-Estève-Janson dans les Bouches-du-Rhône.

 L'Escale, une pièce de théâtre de Paul Hengge, mise en scène Stéphane Meldegg en 1995 ;
 L'Escale, un film français réalisé par Jean Gourguet en 1929 ;
 L'Escale, une pièce de téléthéâtre québécoise diffusée en 1960 dans Trio à Radio-Canada ;
 L'Escale, un film documentaire franco-suisse réalisé par Kaveh Bakhtiari en 2013.

Voir aussi